Такмичење у скоку увис у мушкој конкуренцији на 3. Светском првенству у атлетици на отвореном 1991. у Токију, (Јапан) је одржано 30. августа и 1. септембра на Олимпијском стадиону.

Титулу светског првака из Рим 1987. није одбранио Патрик Шеберг из Шведске.

Земље учеснице 
Учествовала су 40 такмичара из 27 земаља.

  Алжир (1)
  Аргентина (1)
  Аустралија (3)
  Бахаме (1)
  Британска Девичанска Острва (1)
  Бугарска (1)
  Данска (1)
  Јапан (1)
  Јордан (1)
  Југославија (1)
  Канада (1)
  Кина (2)
  Куба (2)
  Нови Зеланд (1)
  Норвешка (2)
  Перу (1)
  Пољска (2)
  Румунија (1)
  САД (3)
  СССР (3)
  Судан (1)
  Уједињено Краљевство (3)
  Финска (1)
  Чад (1)
  Чехословачка (1)
  Шведска (1)
  Шпанија (2)

Рекорди 
Списак рекорда у скоку увис пре почетка светског првенства 1991. године.
Стање 23. августа 1991.

Најбољи светски резултати у 1991. години 
Десет најбољих светских такмичара у скоку увис на отвореном 1991. године пре почетка првенства (23. августа 1991), имали су следећи пласман на светској ранг листи.

Такмичари чија су имена подебљана учествују на СП 1991.

Сатница 

Сатница је по средњоевропском времену (UTC+7)

Освајачи медаља

Резултати

Квалификације 
Квалификациона норма износила је 2,29 м, коју нико није прескочио тако да су се у финале квалификовала 14 такмичара који су прескочили 2,27 м (кв).,

Финале 
Финале је одржано 1. септембра са почетком у 15:00 часова. Почетна висина била је 2,20 м.,,

Укупан биланс медаља у скоку увис за мушкарце на отвореном после 3. Светског првенства 1983—1991.

Биланс медаља, екипно

Биланс медаља, појединачно 
У овој табели су они који су освојили најмање 2 медаље.

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати СП 1991. на сајту ИААФ

Светско првенство у атлетици на отвореном 1991.
Скок увис на Светском првенству у атлетици на отвореном